Пётр Михайлович Самойленко (р. 7 февраля 1977, Учкудук, Узбекская ССР, СССР) — российский баскетболист и тренер. Чемпион Европы 2007 года. Заслуженный мастер спорта России (2007).

Игровая карьера 
В профессиональном баскетболе Самойленко с 1992 года. Первым клубом баскетболиста стал украинский «Шахтер» (Донецк), за который он отыграл ровно 3 года. Далее он играл один год за луганский «Спартак», затем перешёл в баскетбольный клуб «Самара». Основной период своей карьеры Самойленко провел в составе казанского УНИКСа, за который выступал с 1998 по 2007 год. В 2007 году спортсмен подписал контракт с московским баскетбольным клубом «Динамо». Отыграв в этом клубе один сезон, Самойленко вернулся в УНИКС.

Тренерская карьера 
В июле 2019 года Самойленко возглавил женский баскетбольный клуб «Казаночка».

В ноябре 2020 года Самойленко стал главным тренером мужской команды Казанского федерального университета в чемпионате АСБ.

Достижения 
 Серебряный призёр чемпионата России — 2000/2001, 2001/2002, 2003/2004 и 2006/2007
 Бронзовый призёр чемпионата России — 1996/1997, 1997/1998, 1999/2000, 2002/2003, 2004/2005, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 и 2010/2011
 Обладатель Кубка России — 2003 и 2009
 Чемпион НЕБЛ — 2003
 Чемпион Евролиги ФИБА (Кубок вызова) — 2004
 Обладатель Кубка Европы — 2011
 Чемпион Европы — 2007

Статистика

Ссылки 
 Профиль на неофициальном сайте баскетбольного клуба Динамо Москва

Примечания 

Баскетболисты России
Игроки БК ЦСК ВВС
Игроки БК УНИКС
Игроки БК «Динамо» Москва
Игроки БК «Спартак-Приморье»
Игроки БК «Сахалин»
Игроки сборной России по баскетболу
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Чемпионы Европы по баскетболу
Баскетбольные тренеры России
Тренеры БК «Казаночка»
Выпускники Татарского гуманитарно-педагогического университета